Bez skrupułów – powieść Toma Clancy’ego
 Bez skrupułów – powieść Harlana Cobena

 Filmy
 Bez skrupułów – film z 2006 roku w reż. Douglasa McGratha
 Bez skrupułów – film z 1993 roku w reż. Tom Holland
 Bez skrupułów – film z 1978 roku w reż. Claude d'Anna